Die Abkürzung VNJ steht für
 Varde–Nørre Nebel Jernbane, dänische Eisenbahngesellschaft
 Verband nationaldeutscher Juden
 Vlaams Nationaal Jeugdverbond, flämisch-nationalistischer Jugendverband

Abkürzung